Северный Орёл — название кораблей русского флота:

 Северный Орёл — парусный линейный корабль, спущен на воду в 1735 году.
 Северный Орёл — парусный линейный корабль, спущен на воду в 1763 году.
 Северный Орёл — парусный линейный корабль, спущен на воду в 1787 году.
 Северный Орёл — парусный линейный корабль, спущен на воду в 1797 году.

См. также 
 Норд-Адлер